Юпка — традиційний український жіночий одяг
 Юпка — село у повіті Мехедінць в Румунії

Див. також 
 Юбка — технічний термін
 Юпана
 Юпанкі